Ryan Owens (ur. 1974) – amerykański dziennikarz i prezenter telewizyjny 
 Ryan Owens (ur. 1995) – brytyjski kolarz, medalista olimpijski